Перм се може односити на:
 Перм (град), град у Русији, административни центар Пермске Покрајине
 Пермска Покрајина (или Пермски крај), конститутивни субјект Руске Федерације са статусом покрајине (краја) на простору поволшке Русије
 Перм, древни назив (13—17. век), за Заволжје и западне обронке Урала
 Вичегодски или Стари Перм, територија савремене Републике Коми
 Велики Перм (или Велика Перм, Камски Перм), историјска област у Русији, на подручју горњег тока реке Кама и западних обронака планине Урал
 Пермска област, некадашња област у Русији. Постојала од 1938. до 2005. године
 Пермјакија (или Коми-пермјачки аутономни округ), бивша федерална јединица Руске федерације. Постојала је од 1925. до 2005. године
 Перм (периода), геолошки период од пре 290. до 245. милиона година, последња периода палеозоика